District Galați, district in Roemenië.
 Galați (stad), stad in Roemenië.